Municipio de Blooming Grove puede hacer referencia a:

 Municipio de Blooming Grove (Ohio).
 Municipio de Blooming Grove (Pensilvania).
 Municipio de Blooming Grove (Indiana).
 Municipio de Blooming Grove (Minnesota).